De 10 kilometer openwaterzwemmen voor vrouwen tijdens de wereldkampioenschappen openwaterzwemmen 2022 vond plaats op 29 juni 2022 in het Lupameer bij Boedapest.

Uitslag

Bronvermelding 
  Uitslag

Vrouwen 05